Le elezioni comunali in Puglia del 2014 si sono svolte il 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio l'8 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni europee. Complessivamente, sono andati al voto 64 comuni pugliesi, di cui 11 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Bari

Binetto

Bitritto

Cassano delle Murge

Cellamare

Corato

Poggiorsini

Putignano

Rutigliano

Toritto

Turi

Provincia di Brindisi

Francavilla Fontana

Ostuni

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Apricena

Biccari

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

Foggia

Lesina

Lucera

Mattinata

Orta Nova

Poggio Imperiale

San Severo

Sant'Agata di Puglia

Stornarella

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Carpignano Salentino

Castri di Lecce

Copertino

Corsano

Cursi

Giuggianello

Lequile

Martignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Palmariggi

Presicce

Sanarica

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Carosino

Faggiano

Maruggio

Note

Puglia
2014